Kornblum ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Kornblum (Jurist) (1938–2010), US-amerikanischer Bundesrichter
 Allan Kornblum (Verleger) (1949–2014), US-amerikanischer Verleger
 Jesse Kornblum (* 1975), US-amerikanische Forscherin
 John Kornblum (* 1943), US-amerikanischer Diplomat
 Thorsten Kornblum (* 1982), deutscher Politiker (SPD)
 Udo Kornblum (* 1934), Prof. em. Dr. iur., deutscher Juraprofessor

Siehe auch:
 Kornblum-Regel, Konzept der Organischen Chemie, das die Abschätzung des bevorzugt gebildeten Produkts einer nukleophilen Substitution mit ambidenten Nukleophilen erlaubt
 Kornblume